Kaar steht für:

 andere Bezeichnung für Kar (Talform), eine Talform eiszeitlicher Entstehung

 Kaar (gemeindefreies Gebiet), ehemaliges gemeindefreies Gebiet im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, 1986 eingegliedert nach Vohenstrauß und Moosbach

Kaar ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Kaar (* 1988), deutsche Schauspielerin im Vereinigten Königreich
 Josef Kaar (1830–1894), österreichischer Unternehmer und liberaler Politiker

Siehe auch:
 Car
 Kahr
 Kar